Frank Hughes (1881–1942) – amerykański strzelec, mistrz olimpijski
 Frank Hughes (ok. 1890–1974) – kanadyjski lekkoatleta, olimpijczyk
 Frank E. Hughes (1893–1947) – amerykański scenograf
 Frank Hughes (ur. 1949) – kanadyjski hokeista
 Frank John Hughes (ur. 1967) – amerykański aktor